Khairat ist der Familienname folgender Personen:

 Abu-Bakr Khairat (1910–1963), ägyptischer Komponist
 Omar Khairat (* 1949), ägyptischer Komponist